Castelnau Montratier-Sainte Alauzie is een gemeente in het Franse departement Lot (regio Occitanie). De plaats maakt deel uit van het arrondissement Cahors. Castelnau Montratier-Sainte Alauzie is op 1 januari 2017 ontstaan door de fusie van de gemeenten Castelnau-Montratier en Sainte-Alauzie.